Белек:

Топонимы 
 Белек — село в Сокулукском районе Чуйской области, Киргизия.
 Белек — город в Турции.
 Белек — посёлок городского типа в Туркмении.

Другое 
 Белёк — новорожденный детёныш гренландского или каспийского тюленя. (см. бельковый промысел).